

Toponymie

Scharwoude, village de la commune de Koggenland, en Hollande-Septentrionale
 Scharwoude, ancienne commune de la Hollande-Septentrionale, regroupant les villages de Noord-Scharwoude et Zuid-Scharwoude
 Noord-Scharwoude, village de la commune de Langedijk
 Zuid-Scharwoude, village de la commune de Langedijk